Van Alen è un cognome olandese.

 James Isaac Van Alen (1776-1870) – membro della United States House of Representatives
 James John Van Alen (1846-1923) – sportivo e politico
 James Van Alen (1902-1991) – fondatore della International Tennis Hall of Fame
 John Evert Van Alen  (1749-1807) – mercante americano
 William Van Alen (1883-1954) – architetto americano

Pagine correlate 
 Alen
 Van Allen